Virius ist der Familienname folgender Personen:
 Mirko Virius (1889–1943), jugoslawischer Künstler

Virius ist der Gentilname folgender Personen:

 Lucius Virius Agricola, römischer Politiker, Konsul 230
 Virius Gallus, römischer Politiker, Konsul 298

 Lucius Virius Lupus Iulianus, römischer Politiker, Konsul 232

 Virius Nicomachus Flavianus (um 334–394), römischer Schriftsteller und Politiker